Die ICC Trophy 1997 war das Qualifikationsturnier der Nicht-Testnationen für den Cricket World Cup 1999. Das Turnier wurde zwischen dem 24. März und dem 12. April 1997 in Malaysia ausgetragen. Gewinner war Bangladesch, das sich im Finale gegen Kenia mit 2 Wickets durchsetzen konnte. Des Weiteren qualifizierte sich Schottland für die Weltmeisterschaft.

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen insgesamt 22 Mannschaften aus den folgenden Ländern teil:

Format 
Die 22 Mannschaften wurden in der Vorrunde auf zwei Gruppen mit sechs und zwei Gruppen mit fünf Mannschaften aufgeteilt. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für die Zwischenrunde. Diese wurde wiederum als zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizierten sich für das Halbfinale. Deren Sieger wiederum trugen anschließend das Finale aus. Zusätzlich wurden alle anderen Platzierungen ausgespielt. Die Finalisten und der Sieger des Spiels um Platz 3 qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Turnier

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

Gruppe B 
 Tabelle

Gruppe C 
 Tabelle

Gruppe D 
 Tabelle

Zwischenrunde

Gruppe E 
 Tabelle

Gruppe F 
 Tabelle

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Einzelnachweise 

1997
Cricket 1997
Cricket-Wettbewerb in Malaysia